Bicton est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Bicton, banlieue de Perth en Australie-Occidentale
Bicton, circonscription électorale de l'Assemblée législative d'Australie-Occidentale

Bicton, Bicton est un paroisse civile du Devon
Bicton, hameau du Herefordshire
Bicton, village du Shropshire
Bicton, village du Shropshire

Homonymie de toponyme